IR-13 steht für:
 Sistan und Belutschistan, ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig bis zum 24. November 2020)
 Hamadan (Provinz), ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig seit dem 24. November 2020)
 Infanterie-Regiment 13

IR13